Lake King ist der Name von
 Lake King (Victoria), See in Victoria (Australien)
 Lake King (Western Australia), Gemeinde in Western Australia
Siehe auch:
 Kinglake
 Lake König